Cyrille Boulongne-Evtouchenko (né en 1977), entraineur français de volley-ball
 Ella Yevtouchenko (née en 1996), poétesse ukrainienne
 Evgueni Evtouchenko (1932-2017), poète russe

Patronyme russe
Patronyme ukrainien